Brain Booster est une application d’entraînement cognitif pour smartphone iOS et Android.

L’application permet de travailler sur trois domaines : la mémoire, les réflexes, et le calcul mental.

Développement du projet 
Brain Booster est publié en octobre 2019, d'abord sur Android et son Play Store, puis sur iOS, avec l’Apple Store en novembre 2019.

A l’heure actuelle, aucune version n’a vu le jour sur Huawei App Gallery ainsi que sur Amazon AppStore.

Fonctionnalités 
Lors de sa version Alpha, Brain Booster propose plusieurs exercices de calcul mental : addition, soustraction, division, et multiplication. Il y a aussi un exercice pour travailler sa mémoire, le One Back, et un exercice pour les réflexes le Speed Screen. 

Après plusieurs itérations et la publication officielle, l'application propose plusieurs nouveaux exercices pour compléter son entraînement cognitif : le Grand Chelem qui regroupe toutes les opérations de calcul mental en un exercice, la Fake Color, le Speed Img et bien d’autres. 

L’application contient aussi d’autres fonctionnalités pour suivre sa progression, comme le profil, les statistiques et les trophées obtenus.

En 2021 la note moyenne de l’application est de 4,5 sur 5 sur l'Apple Store et le Play Store.

Notes et références 

Application mobile